Абай Токтарбекулы Жунусов (; 15 марта 1995, Талдыкорган, Талдыкорганская область, Казахстан) — казахстанский футболист, полузащитник клуба «Женис».

Карьера 
Футбольную карьеру начинал в 2014 году в составе клуба «Байтерек» в первой лиге. 26 октября 2016 года в матче против клуба «Окжетпес» дебютировал в казахстанской Премьер-лиге (0:0), выйдя на замену на 90-й минуте вместо Таната Нусербаева.

В январе 2018 года подписал контракт с клубом «Кызыл-Жар СК».

Достижения 
 «Астана»
 Чемпион Казахстана: 2016
 Обладатель Кубка Казахстана: 2016

Клубная статистика 

Футболисты Казахстана
Игроки ФК «Байтерек»
Игроки ФК «Астана-М»
Игроки ФК «Астана» (2009)
Игроки ФК «Актобе»
Игроки ФК «Туран» Туркестан
Игроки ФК «Экибастуз»
Игроки ФК «Женис»